Пригородное — село в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Славгород.

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Славгород